Murton kan syfta på:

 Murton, Cumbria – en ort och civil parish i Cumbria, England
 Murton, Durham – en ort och civil parish i Durham, England
 Murton, North Yorkshire – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Murton, Tyne and Wear – en civil parish i North Tyneside, Tyne and Wear, England
 Murton, Wales – en ort i Swansea, Wales